

Film
A Matter of Honor – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Kinemacolor Company
A Matter of Honor – film del 1995 diretto da Fred P. Watkins
A Matter of Honor – film del 2009 diretto da Walid El Tabei

Televisione 
Questione d'onore (A Matter of Honor) – episodio della seconda stagione di Star Trek: The Next Generation